Miejscowości w USA:
 Genoa (Kolorado) – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Lincoln
 Genoa (Illinois) – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Genoa (Nebraska) – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Nance
 Genoa (Nevada) – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Douglas
 Genoa (Nowy Jork) – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Genoa (Ohio) – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Genoa (hrabstwo Vernon) – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Genoa (Wisconsin) – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 gmina Genoa (Illinois) (ang. Genoa Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 gmina Genoa (Michigan) (ang. Genoa Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 gmina Genoa (Nebraska) (ang. Genoa Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Nance
 gmina Genoa (Nowy Jork) (ang. Genoa Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 gmina Genoa (Ohio) (ang. Genoa Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 gmina Genoa (Wisconsin) (ang. Genoa Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Kluby sportowe:
 Genoa CFC – włoski klub sportowy, znany głównie dzięki sekcji piłki nożnej